Die Saison 2016/17 war die 26. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga, der höchsten slowenischen Eishockeyspielklasse. Slowenischer Meister wurde der HDD Jesenice, der im Play-off-Finale die Mannschaft des HDD Olimpija Ljubljana mit 3:0 Siegen schlug.

Teilnehmer 

Ab dem Viertelfinale kamen die beiden slowenischen Clubs hinzu, die in höherwertigen internationalen Ligen spielten:

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege: 3 Punkte, SNV = Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen: 2 Punkte, NNV = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen: 1 Punkt, N = Niederlagen, T = Tore, Diff. = Differenz, Pkt. = Punkte

Play-offs

Weblinks 
 Tabelle 2016/17 bei hokej.si (slowenisch), abgerufen am 28. Januar 2018
 Spielergebnisse 2016/17 bei hokej.si (slowenisch), abgerufen am 28. Januar 2018

2016
Eishockeysaison 2016/17